Leinster (koninkrijk) - voormalig koninkrijk in Ierland
 Leinster (provincie) - provincie in Ierland
 Leinster (plaats) - plaats in West-Australië
 Leinster Rugby - rugby club in Ierland
 RMS Leinster - vrachtschip actief op de Ierse Zee
 Murray Leinster - pseudoniem van de schrijver William F. Jenkins